Plaatsen in Indonesië
 Tundagan (Hantara), een plaats in het onderdistrict Hantara, regentschap Kuningan, West-Java
 Tundagan (Watukumpul), een plaats in het onderdistrict Watukumpul, regentschap Pemalang, Midden-Java